

Persone

Levi

Lévi
 Eliphas Lévi (1810-1875) – esoterista francese
 Eric Lévi (1955) – musicista e compositore francese
 Sylvain Lévi (1863-1935) – storico delle religioni, orientalista e filologo francese

Cognome composto
 Claude Lévi-Strauss (1908-2009) – antropologo francese
 Ettore Levi Della Vida (1852-1923) – banchiere, imprenditore e dirigente d'azienda italiano
 Évariste Lévi-Provençal (1894-1956) – arabista, islamista e storico francese
 Ezio Levi D'Ancona (1884-1941) – filologo romanzo e ispanista italiano
 Giorgio Levi Della Vida (1886-1967) – orientalista semitista, ebraista, arabista e islamista italiano
 Jacob Levi Moreno (1889-1974) – psichiatra, un teorico ed un educatore statunitense
 Mirella Levi D'Ancona (1919-2014) – storica dell'arte italiana naturalizzata statunitense
 Rosita Levi Pisetzky (1897-1985) – storica italiana
 Tullio Levi-Civita (1873-1941) – matematico italiano

Altro
 Levi – personalità biblica, figlio di Giacobbe
 Leviti – membri della tribù di Levi
 Levi – popolo preromano di stirpe ligure
 Levi – nome di Matteo apostolo ed evangelista nel Vangelo secondo Matteo
 Levi – nome proprio di persona maschile
 Cratere Rabbi Levi – cratere lunare
 Levi – località della Finlandia settentrionale
 Palazzo Levi, o palazzo della Fondiara Assicurazioni – edificio civile di Firenze
 Villino Levi – edificio di Roma

Pagine correlate
 Levi-Montalcini (disambigua)